Langwasser Nord (Neurenberg), een buurt in het Neurenbergse stadsdeel Langwasser.
Langwasser Nord (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg.